Кутиала () — город на юго-западе Мали, в области Сикасо.

География 
Город расположен в 140 км к северу от города Сикасо и примерно в 350 км к востоку от столицы страны, города Бамако, на высоте 323 м над уровнем моря.

Климат

Экономика 
Город является хлопковой столицей Мали, однако эта отрасль находится в упадке начиная с 1980-х годов. Помимо производства хлопка, Кутиала также известна выращиванием зерновых, главным образом пшена, сорго и маиса. Кутиала — важный промышленный центр страны, здесь расположены производственные мощности таких компаний, как Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT), Huilerie cotonnière du Mali (HUICOMA) и некоторых других.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 84 227 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
 Ибрагим Бубакар Кейта — малийский политический деятель, бывший премьер-министр Мали (1994—2000). В 2013 году избран президентом страны.

Города-побратимы 
  Алансон, Франция (с 1970 года)

Примечания 

Города Мали